Franz Mattausch ist der Name folgender Personen:

* Franz Mattausch (Schauspieler) (1767–1833), deutscher Schauspieler